Asian Players Tour Championship 2012/2013 – Turniej 1 (ang. Guotai Liquor Asian Players Tour Championship 2012/2013 – Event 1) – pierwszy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2012/2013. Zawody odbyły się w dniach 18-22 czerwca 2012 w Zhangjiagang Sports Center w mieście Zhangjiagang w Chinach. W finale zwyciężył Stuart Bingham, który pokonał Stephena Lee 4−3.

Nagrody i punkty rankingowe

Rezultaty

Runda o dziką kartę 
Lepszy w 7 frame’ach

Runda główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Finały

Breaki stupunktowe 
 127 - Cai Jianzhong
 119 - Mark J. Williams
 117, 112, 104 - Stuart Bingham
 116 - Dominic Dale
 114 - Tom Ford
 112, 100 - Stephen Lee
 109, 105, 100 - Michael White
 107 - Robert Milkins
 102 - Chen Zhe
 102 - Ding Junhui

Przypisy

Linki zewnętrzne 
, worldsnooker.com, [dostęp: 2017-04-22].

Players Tour Championship 2012/2013
2012 w Chinach